Příjmení Cejpek nosí více významných osobností:

 Jiří Cejpek (1928–2005) – český vysokoškolský profesor, informační vědec a knihovník
 Karel Cejpek (1909–1957) – český odbojář, účastník Slovenského národního povstání
 Václav Cejpek (* 1953) – český dramaturg a teatrolog